G7-Gipfel auf Schloss Elmau steht für folgende Veranstaltungen:
 G7-Gipfel auf Schloss Elmau 2015
 G7-Gipfel auf Schloss Elmau 2022